Arțari se poate referi la:

 Arțari, Călărași
 Arțari, Suceava

Toponime românești